Mir (, ’fred’, ’värld’) var en ursprungligen sovjetisk och senare rysk rymdstation. Stationen var den första att vara permanent bemannad.

Mir byggdes upp av moduler, som var och en sköts upp mellan 19 februari 1986 och 23 april 1996. Mirs uppgift var att fungera som ett vetenskapligt laboratorium i yttre rymden.

1995 genomfördes den första dockningen mellan en rysk rymdstation och en amerikansk rymdfärja.

23 mars 2001 brann rymdstationen upp då den avsiktligt återinträdde i jordens atmosfär efter ungefär 86 330 varv kring jorden.
Rester av den slog ner i Stilla havet öster om Nya Zeeland.

Mirs moduler 
Mir var uppbyggd av flera moduler.

Mir (kärnan) 

Mir eller DOS-7 var den första delen av stationen, den sköts upp med en Protonraket den 19 februari 1986. Modulen har stora likheter med Saljut 6 och Saljut 7. Totalt hade modulen 6 dockningsportar, 5 i fronten och en i aktern. I aktern fanns 2 raketmotorer som fram till att Kvant-1 dockade med stationen användes för att justera stationens omloppsbana.

Kvant-1 

Kvant-1 () sköts upp med en Proton-K-raket den 31 mars 1987.

Planen var från början att modulen skulle skjutits upp och dockas med rymdstationen Saljut 7, men förseningar gjorde att man fick skjuta upp den till Mir.

Modulen hyste bland annat ett antal gyroskop som användes för att stabilisera hela rymdstationen.

Under åren modifierades modulen ett flertal gånger, bland annat med flera raketmotorer och under en tid var den även utrustad med tre solpaneler.

Kvant-2 

Kvant-2 () sköts upp med en Proton-K-raket den 26 november 1989 och dockade med stationen den 6 december samma år. Ombord fanns bland annat en luftsluss. Även Kvant-2 var utrustad med gyroskop, dessa var monterade på utsidan av modulen.

Kristall 

Kristall () sköts upp med en Proton-K-raket den 31 maj 1990 och dockade med stationen den 10 juni samma år. Modulen var ett teknik-, material-, geofysik- och astrofysiklaboratorium. Ett av modulens huvudsyften var att agera dockningsport för de sovjetiska rymdfärjorna av typen Buran.

Spektr 

Spektr () sköts upp med en Proton-K-raket den 20 maj 1995 och dockade med stationen den 1 juni samma år. Modulen förblev trycklös efter en kollision mellan rymdstationen och farkosten Progress M-34 den 25 juni 1997.

Dockningsmodul 

Dockningsmodulen () sköts upp med den amerikanska rymdfärjan Atlantis under uppdrag STS-74, den 12 november 1995 och dockades med stationen den 15 november.

Modulens huvudsyfte var att möjliggöra dockningar mellan rymdfärjor och stationen utan att Kristallmodulen skulle behöva flyttas inför varje dockning och solpaneler dras ihop.

Priroda 

Priroda () sköts upp med en Proton-K-raket den 23 april 1996 och dockade med stationen tre dagar senare den 26 april.

Modulens huvudsyfte var att studera Jorden och klimatet.

Källor och referenser

Externa länkar 

 
Rymdstationer
Rysslands rymdprogram
Sovjetunionens rymdprogram
Rymdfartsåret 1986